Prasastapada – filozof indyjski z VI wieku. Wyznawca Śiwy. Autor sławnego komentarza do Wajsieszikasutr - Padarthadharmasamgraha ("Synteza własności kategorii").

Indyjscy filozofowie
Święci hinduscy